Anisopogon kan syfta på:

 Anisopogon (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Anisopogon (växter) – ett släkte av växter